Karma é um programa de computador utilizado para processamento de informações e imagens em aplicações científicas, baseado na biblioteca KarmaLib (Karma Library).

Ligações externas 
 

Software de matemática